Мировая серия 1972 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1972 года. Победителем стала команда «Окленд Атлетикс», обыгравшая «Цинциннати Редс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 14 октября 1972 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #2 
 Дата: 15 октября 1972 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #3 
 Дата: 18 октября 1972 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #4 
 Дата: 19 октября 1972 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #5 
 Дата: 20 октября 1972 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #6 
 Дата: 21 октября 1972 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #7 
 Дата: 22 октября 1972 года
 Стадион: Riverfront Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1972
 Финальная серия Национальной лиги 1972

Ссылки 
 Мировая серия 1972 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1972 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1972
Октябрь 1972 года
1972 год в Калифорнии
1972 год в Огайо
Спортивные соревнования в Окленде (Калифорния)
Спортивные соревнования в Цинциннати